Pattini  – calzature usate per pattinare
 Pattini da ghiaccio  – calzature con lama sotto la suola usata nel pattinaggio su superfici di ghiaccio
 Pattini a rotelle  – calzatura con ruote attaccate alla suola, usata nel pattinaggio. Si distingue tra:
 Pattini quad (con quattro ruote, due a sinistra e due a destra del piede)
 Pattini in linea (con quattro ruote, una dietro l'altra, al di sotto della suola)
Giano Pattini  – ex calciatore italiano

Pagine correlate
Pattino
Pattinaggio sincronizzato